Le terme « pain dur » peut faire référence à :
 le pain rassis, lié à un durcissement de la mie ;
 Le Pain dur, pièce de théâtre française.